Царицынское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Царицынское сельское поселение — входит в Городищенский район

Омская область
 Царицынское сельское поселение — входит в Калачинский район